Pjesma Eurovizije 1996. bila je 41. Eurovizija, a održana je 18. svibnja 1996. u dvorani Oslo Spektrum u Oslu, Norveška. Voditelji su bili Ingvild Bryn i Morten Harket iz grupe a-ha. Eimear Quinn iz Irske bila je pobjednica ove Eurovizije s pjesmom "The Voice". Zbog velike navale zemalja održano je interno polufinale u kojem su ispale: Njemačka (prvi i jedini put da nije nastupila u finalu), Danska, Izrael, Rusija, Rumunjska, Mađarska i Makedonija. Pobjednik polufinala je bila Švedska, a Hrvatska je bila 19. i tako za dlaku ušla u finale.

Interni polufinale
Crvene države su izbačene u polufinalu

Izvori 

Izbori za pjesmu Eurovizije u Norveškoj